

Patronymes 
Outkine (masculin ; ) ou Outkina (féminin ; ) est un patronyme russe qui dérive du russe « outka » (утка, qui signifie « cane »). Il est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anton Outkine (1967-), écrivain et réalisateur russe
 Iossif Outkine (1903-1944), poète et journaliste soviétique
 Nikolaï Outkine (entre 1779 et 1785 - 1863 ou 1868), graveur russe
 Piotr Outkine (1877-1934), peintre russe.
 Vladimir Outkine (1923-2000), ingénieur soviétique.

Voir aussi 
 (13477) Utkin, un astéroïde nommé en l'honneur de Vladimir Outkine.

Patronyme russe